Трејси има више значења:
 Трејси (Калифорнија)
 Трејси (Минесота)
 Трејси (Мисури)